Тыжных — русская фамилия. Известные носители:

 Тыжных, Александр Владимирович (род. 1958) — советский и канадский хоккеист, тренер.
 Тыжных, Сергей Владимирович (род. 1952) — советский и российский хоккеист, тренер.